L'Opéra est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Opéra (The Opry House), court métrage américain de Mickey Mouse sorti en 1929 ;
 L'Opéra, film documentaire franco-suisse de Jean-Stéphane Bron sorti en 2017 ;
 L'Opéra est une série française diffusée depuis 2021.

Voir aussi